Реджи́на Лі Голл (;  12 грудня 1970, Вашингтон, США) — американська кіноактриса. Найбільш відома за роллю Бренді Мікс у фільмі «Дуже страшне кіно».

Життєпис 
Відома завдяки виконанню ролей у всіх частинах «Дуже страшного кіно», почала акторську кар'єру пізно — у 26 років — зі зйомок в рекламі. Але її досить швидко помітили кінорежисери і почали запрошувати на ролі в молодіжні комедії, які й залишаються долею Реджини до цього дня, що досить дивно — у 39 років вона з легкістю грає 16-річних старшокласниць.

Фільмографія

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
 

Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Американські театральні акторки
Випускники Нью-Йоркського університету
Персоналії:Вашингтон
Афроамериканські акторки